Croucher ist der Familienname folgender Personen:

 George Croucher (1833–1905), schottischer Gärtner
 Matthew Croucher (* 1983), britischer Soldat